Maternuskirchen wurden nach Maternus von Köln, seltener nach Maternus von Mailand benannt:

in Deutschland
 St. Maternus (Altenahr-Altenburg)
 St. Maternus (Breberen)
 Evangelische Kirche Crumstadt
 St. Maternus (Güntersleben)
 St. Petrus und Maternus (Kesseling)
 St. Maternus (Koblenz)
 Alt St. Maternus, Köln
 St. Maternus (Köln-Neustadt-Süd)
 St. Maternus (Köln-Rodenkirchen)
 St. Maternus (Merbeck)
 St.-Materniani-Kirche (Ochtersum), Ostfriesland
 St. Maternus (Pomster)
 Maternuskapelle (Schnappe)
 St. Maternus (Ürzig)

Weitere:
 Basilika St. Maternus, Belgien
 St.-Maternus-Kirchen in Namur und Onhay-Anthée, Belgien, und in Avolsheim und Neubois, Unterelsass, Frankreich
 St. Maternus (Lubomierz), Polen
 Santi Siro e Materno, Desio, Italien

Liste (Kirchen nach Patrozinium)